Номтоев — фамилия; имеет женскую форму Номтоева.
 Номтоев, Ринчен (1821—1907) — бурятский просветитель, филолог-монголист, писатель, переводчик, буддийский духовный деятель.
 Номтоев, Цокто Номтоевич (24 апреля 1910 — март 2003) — бурятский писатель, Герой Социалистического Труда.